Tula (Rússia) - uma cidade da Rússia
 Tula (oblast) - uma divisão administrativa da Rússia
 Tula (Itália) - uma comuna italiana da província de Sassari
 Tula (México) - uma antiga cidade-estado tolteca no México

Desambiguação
Desambiguações de topônimos